Plaats in Indonesië
 Rendeng (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Rendeng (Kota Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Rendeng (Sale), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Rendeng (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java